Blockflöte steht für:

 Blockflöte, Holzblasinstrument
 Blockflöte, Orgelregister, siehe Liste von Orgelregistern
 umgangssprachlich für ein Mitglied einer Blockpartei in der DDR 
 Spitzname der Färöerinsel Kalsoy

Siehe auch: